Акшехір (місто) — місто в Туреччині
 Акшехір (озеро) — озеро в Туреччині